Newton kan syfta på:

 Isaac Newton (1642–1727), en engelsk naturvetare, matematiker, teolog (antitrinitarian) och alkemist 
 Newton (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Newton (auktor) – en auktorsbeteckning, flera personer
 Newton (PDA) – en handdator tillverkad av Apple
 Newton (disneyfigur) – en disneyfigur, brorson till Oppfinnar-Jocke
 Copa Newton – fotbollsturnering  mellan Argentina och Uruguay
 Noshörningen Newton – en noshörning i Kolmårdens djurpark

Begrepp med namn efter Isaac Newton
 Newton (enhet) – enhet för kraft
 Newtonmeter – enheter för vridmoment och arbete
 Newtonskalan – temperaturskala
 Newtons rörelselagar –  grunden för den klassiska fysiken fram till 1900-talet
 Klassisk mekanik – den del av mekaniken som grundar sig på de rörelselagar som Isaac Newton formulerade
 Newtons avsvalningslag – temperaturen minskar med en hastighet som är proportionell mot temperaturdifferensen
 Newtons gravitationslag – två kroppar dras mot varandra
 Isaac Newtons kanonkula –  ett tankeexperiment som Isaac Newton gjorde 1687 för att förklara Månens omloppsbana runt Jorden
 Newtons komet – den första kometen som upptäcktes med teleskop
 Newtons metall – en legering, med en smältpunkt under vattens kokpunkt
 Newtons metod – en numerisk metod för att approximera nollställen till en funktion
 Newtons polygon – ett polygon i det euklidiska planet som kan associeras till ett polynom
 Newtons vagga – ett system av pendlar
 Newtonsk fluid – en fluid som har en skjuvspänning som är linjärt proportionell mot hastighetsgradienten
 Icke-newtonsk fluid – en vätska vars viskositet är beroende av flödeshastigheten
 Newtonring – ett fenomen som uppstår via interferens av reflektion av ljus mellan två ytor
 Newtonteleskop – en typ av reflektionsteleskop
 Modifierad newtonsk dynamik – en hypotes inom celest mekanik från 1981

Geografi

Brasilien 

 Governador Newton Bello – en kommun i delstaten Maranhão

Kanada 

 Sainte-Justine-de-Newton – en kommun i Québec

Storbritannien 

 Newton on Trent (ort), England, Lincolnshire, 
 Newton (parish i Storbritannien, England, North Yorkshire), 
 Newton, Golden Valley, ort i Herefordshire, England, 
 Newton, Suffolk, parish, England, 
 Newton, Hampton Court, ort i Herefordshire, England, 
 Newton, Lancashire, ort i England, 
 Newton-in-the-Isle, 
 Newton, South Cambridgeshire, ort i England, 
 Newton, Bywell – en ort i Northumberland, England
 Newton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Newton, Nottinghamshire – en ort och civil parish i Rushcliffe, Nottinghamshire, England

Slott, parker och andra anläggningar
 Sturminster Newton Castle

Se även
 Newton Abbot
 Newton Aycliffe
 Newton Bewley
 Newton and Biggin
 Newton Bromswold
 Newton By Castle Acre
 Newton-with-Clifton
 Newton on Derwent
 Newton Flotman
 Newton Grange
 Newton and Haceby
 Newton Harcourt
 Newton Kyme cum Toulston
 Newton and Little Oakley
 Newton Longville
 Newton By Malpas
 Newton Mearns
 Newton-on-the-Moor and Swarland
 Newton Mulgrave
 Newton Morrell
 Newton and Noss
 Newton-on-Ouse
 Newton Poppleford
 Newton Poppleford and Harpford
 Newton Purcell with Shelswell
 Newton Regis
 Newton-by-the-Sea
 Newton Solney
 Newton St. Cyres
 Newton St. Loe
 Newton St. Petrock
 Newton Stewart
 Newton-by-Tattenhall
 Newton Tony
 Newton on Trent
 Newton Valence
 Newton-le-Willows
 Newton-le-Willows, North Yorkshire
 Bank Newton
 Buckland Newton
 Cold Newton
 Dalton Town with Newton
 Horsham St. Faith and Newton St. Faith
 Maiden Newton
 Old Newton with Dagworth
 Shelford and Newton
 South Newton
 Sturminster Newton
 Toft Newton
 Trowse Newton
 Trowse with Newton
 Walford, Letton and Newton
 Water Newton
 Welsh Newton
 Wold Newton

USA 

 Newton, Alabama, ort, Dale County, 
 Newton, Georgia, countyhuvudort, Baker County, 
 Newton, Kansas, countyhuvudort, Harvey County, 
 Newton, Mississippi, ort, Newton County, 
 Newton, North Carolina, countyhuvudort, Catawba County, 
 Newton, Texas, countyhuvudort, Newton County, 
 Newton, Illinois, countyhuvudort, Jasper County, 
 Newton, Iowa, countyhuvudort, Jasper County, 
 Newton, Massachusetts, Middlesex County, 
 Newton, New Hampshire, ort, Rockingham County, 
 Newton, New Jersey, countyhuvudort, Sussex County, 
 Newton, Utah, ort, Cache County,

Se även
 Newton County – flera counties

Se även
 Newton Brook
 Newton Island
 Mount Newton

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar